Соловьёвский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Соловьёвский сельсовет — в Тындинском районе Амурской области.
 Соловьёвский сельсовет — в Становлянском районе Липецкой области.
 Соловьёвский сельсовет — в Княгининском районе Нижегородской области.
 Соловьёвский сельсовет — в Оренбургском районе Оренбургской области.